

Persone 
 Evan Seinfeld – musicista e attore statunitense
 Jerry Seinfeld – cabarettista, attore, sceneggiatore statunitense
 Jessica Seinfeld – scrittrice statunitense
 John H. Seinfeld – ingegnere chimico statunitense

Personaggi immaginari 
 Seinfeld – personaggio della serie Seinfeld

Televisione 
 Seinfeld – sitcom statunitense
 Seinfeld – episodio della settima stagione della serie televisiva Curb Your Enthusiasm